Открытый чемпионат Гонконга по бадминтону 2007 года — последний турнир Супер Серии 2007. Проводился в Ма Ань Шань (квалификационный раунд) и Вань Цзае, Гонконг, с 26 ноября по 2 декабря 2007 года.

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Линь Дань
  Ли Цзунвэй
  Бао Чуньлай
  Чэнь Цзинь
  Петер Гаде
  Тауфик Хидаят
  Сонь Дви Кунчоро
  Кеннет Йонассен

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Се Синфан
  Чжан Нин
  Чжу Линь
  Лу Лань
  Пи Хунъянь
  Ван Чэнь
  Сюй Хуайвэнь
  Вонг Мючу (Хуан Мяочжу)

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Гу Цзяньцзе (Ку Кянькят) / Чэнь Вэньхун (Тань Буньхонг)
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Чон Джэсон / Ли Ёндэ
  Чжун Тэнфу (Чунг Таньфук) / Ли Ваньхуа (Ли Ваньва)
  Чандра Виджая /  Тони Гунаван
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгорд Хансен
  Ли Джэджин / Хван Джиман

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Чжан Явэнь / Вэй Или
  Ян Вэй / Чжан Цзевэнь
  Ли Гёнвон / Ли Хёджон
  Цзянь Юйцзинь / Чэн Вэньсин
  Гао Лин / Чжао Тинтин
  Кумико Огура / Рэйко Сиота
  Гэйл Эммс / Донна Келлог
  Хуан Бэйди (Вонг Пэйти) / Чэнь Ихуэй (Чинь Эйхуй)

Результаты

Смешанная категория

Сеяные 
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Натан Робертсон / Гэйл Эммс
  Томас Лайбоурн / Камилла Рюттер Юль
  Энтони Кларк / Донна Келлог

Результаты

Ссылки 
 Tournamentsoftware.com: Hong Kong Super Series 2007

Бадминтонные соревнования
2007 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Гонконге